Polykarp Friedrich von Leyser ist der Name folgender Personen:

* Polykarp Friedrich von Leyser (Kriegsrat) (1690–1767), deutscher Kriegs- und Domänenrat
 Polykarp Friedrich von Leyser (Mediziner) (1724–1795), deutscher Mediziner und Hofrat